Amerikai Egyesült Államok
Goshen (Indiana)
Goshen (Massachusetts)
Goshen (New York)
Goshen (falu, New York)
Goshen (Washington)

Hasonló néven 
Goshen megye
Goshen Köztársaság, búr államalakulat